National Soccer League 1989 – trzynasta edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W trzynastym sezonie wystąpiło 14 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Marconi Fairfield, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Sydney Olympic.

Uczestnicy sezonu 1989 
 Adelaide City
 APIA Leichhardt Tigers
 Blacktown City FC
 Heidelberg United
 Marconi Fairfield
 Melbourne Croatia 
 Melbourne JUST
 Preston Lions FC
 South Melbourne FC
 St. George Saints
 Sunshine George Cross 
 Sydney Croatia 
 Sydney Olympic
 Wollongong City

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1988, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 1988, B - beniaminek.
b) Pięć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 Za wygrany mecz przyznawano 2 punkty.
2 Heidelberg United i Melbourne JUST spadły do 1 stanowej ligi, stanu Wiktoria.

Seria finałowa

Drabinka

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 1989

Marconi Fairfield TRZECI TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Zlatko Nastveski (Marconi Fairfield)
Trener roku: Bertie Mariani (Marconi Fairfield)

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 19 sierpnia 2010].

Przypisy 

National Soccer League
1989 w Australii
1989 w piłce nożnej